Сореску — прізвище. Відомі носії:
 Деян Сореску (,  29 серпня 1997, Молдова-Ноуе) — румунський футболіст, правий захисник та півзахисник «Динамо» з Бухареста.
 Марін Сореску (; 19 лютого 1936, Булзешті — 8 грудня 1995, Бухарест) — румунський поет, есеїст і драматург у царині театру абсурду.